Тішин Борис Іванович (1929—1980) — радянський боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор (1952) та чемпіонату Європи (1953). Майстер спорту СРСР.
 Тішин Михайло Леонтійович (1915 — ?) — 1-й секретар Ізмаїльського обласного комітету ЛКСМУ, голова Кримської обласної ради професійних спілок, секретар Кримського обласного комітету КПУ.
 Тішин Павло Миколайович — художник-живописець, заслужений художник України.

Примітки